Села:
 Агрономічне — Вінницька область, Вінницький район
 Агрономічне — Донецька область, Донецький район